Воскобойников Михайло Михайлович (16 (28) квітня 1873, Павловськ, Воронезька губернія — 15 грудня 1942, Кзил-Орда, Казахстан) — український зоолог і морфолог російського походження, професор, доктор біологічних наук.
 Іоїль Воскобойников, Воскобойников (чернече ім'я Іоїль; *1742, — †11 вересня 1816, Київ) — бібліотекар Києво-Печерської Лаври, проповідник, архімандрит Київського Видубицького монастиря.
 Воскобойников Микола Іванович (1803 — після 1846) — гірничий інженер, геолог.